Eros Bagnara (Treviso, 1985. április 27. –) olasz labdarúgócsatár.

Források 
Eros Bagnara adatlapja a tuttocalciatori.net oldalon 

1985-ben született személyek
Trevisóiak
Olasz labdarúgók
Az FC Treviso labdarúgói
Az US Fermana labdarúgói
A Novara labdarúgói
Az AS Pizzighettone labdarúgói
A FeralpiSalò labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek